Первый дивизион Мальты 1975/1976 () — 61-й сезон чемпионата Мальты по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Мальты на rsssf.com

1975/1976
Мальта
Мальта
1975 год на Мальте
1976 год на Мальте